Севостьянова — русская фамилия. Известные носители:

 Севостьянова, Анастасия Кирилловна (1927—2012) — советский передовик производства в сельском хозяйстве. Герой Социалистического Труда.
 Севостьянова, Надежда Петровна (род. 1953) — советская гребчиха, выступала за сборную СССР по академической гребле. 
 Севостьянова, Наталья Илларионовна (род. 1986) — первый Заместитель Министра юстиции Украины.